ISO/IEC 17799 — стандарт информационной безопасности, опубликованный в 2005 году организациями ISO и IEC. Он озаглавлен Информационные технологии — Технологии безопасности — Практические правила менеджмента информационной безопасности (). Текущая версия стандарта является переработкой версии, опубликованной в 2000 году, которая являлась полной копией Британского стандарта BS 7799-1:1999.

Стандарт предоставляет лучшие практические советы по менеджменту информационной безопасности для тех, кто отвечает за создание, реализацию или обслуживание систем менеджмента информационной безопасности. Информационная безопасность определяется стандартом как «сохранение конфиденциальности (уверенности в том, что информация доступна только тем, кто уполномочен иметь такой доступ), целостности (гарантии точности и полноты информации и методов её обработки) и доступности (гарантии в том, что уполномоченные пользователи имеют доступ к информации и связанным ресурсам)».

Текущая версия стандарта состоит из следующих основных разделов:
 Политика безопасности ()
 Организация информационной безопасности ()
 Управление ресурсами ()
 Безопасность человеческих ресурсов ()
 Физическая безопасность и безопасность окружения ()
 Управление передачей данных и операционной деятельностью ()
 Контроль доступа ()
 Разработка и обслуживание систем (Information systems acquisition, development and maintenance)
 Управление расследованием инцидентов информационной безопасности (Information security incident management)
 Управление непрерывностью бизнеса (Business continuity management)
 Соответствие требованиям (Compliance)

См. также 
 ISO/IEC 27002

17799
Стандарты ISO/IEC